Jason Batty (Auckland, 23 de março de 1971) é um ex-futebolista profissional neozelândes, goleiro, atualmente é treinador de goleiros no San Jose Earthquakes.

Carreira 
Jason Batty se profissionalizou no 	Wroxham.

Seleção 
Jason Batty integrou a Seleção Neozelandesa de Futebol na Copa das Confederações de 1999 e 2003.

Títulos 
Nova Zelândia
Copa das Nações da OFC: 1998, 2002

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Nova Zelândia
Goleiros da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 1999
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003